O nome Fung-wong, que é o nome cantonês ao "Pico Lantau" em Hong Kong , foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste:
 Tufão Fung-wong (2002) - tufão equivalente a um furacão de categoria 1 que afetou o sul do Japão já como um sistema enfraquecido.
 Tufão Fung-wong (2008) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 2 que afetou as Filipinas, Taiwan e a China, causando 22 fatalidades e mais de 500 milhões de dólares em prejuízos.

Desambiguação